Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2015 () прошёл с 2 по 8 марта 2015 года на арене «Тондираба» (Таллин). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев (ИСУ). Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2014 года.

Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год. ИСУ планировал понизить этот показатель до двадцати лет, но оставил его равным двадцати одному году.

Национальные федерации выставляют участников на основании собственных критериев, но заявленным фигуристам было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2014 года заработали более одной квоты на текущий турнир:

Результаты

Юноши

Девушки

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Международные спортивные соревнования в Таллине
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Эстонии
Юниоры